Fotboll Club Rosengård (femminile) –  squadra di calcio femminile svedese con sede a Rosengård, nella periferia di Malmö, vincitrice di numerosi trofei nazionali
 Fotboll Club Rosengård (maschile) –  squadra di calcio maschile svedese con sede a Rosengård, nella periferia di Malmö